Кратер Томсон () — большой древний ударный кратер в восточной части Моря Мечты на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь английского физика Джозефа Джона Томсона (1856—1940) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Томсон являются кратер О’Дей на западе; кратер Зелинский на севере; кратер Ван де Грааф на северо-востоке; кратер Биркеланд на востоке-северо-востоке; кратер Лейбниц на юго-востоке и кратер Обручев на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 117,3 км, глубина 2,9 км

Кратер Томсон затоплен темной базальтовой лавой над поверхностью которой выступает лишь узкая вершина вала. Вал имеет широкие разрывы в западной, северо-восточной и юго-восточной части. К южной части вала примыкает схожий по морфологическим признакам и размеру сателлитный кратер Томсон M. Также как и в Море Мечты, базальтовая лава в чаше кратера отмечена вихреподобными структурами с высоким альбедо, схожими с структурой Рейнер Гамма на видимой стороне Луны.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Томсон M относится к донектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны